Rafael Egusquiza (1935-2017), joueur espagnol de hockey surgazon ;
 Rogelio de Egusquiza (1845-1915), peintre espagnol.